Deze hits waren in 1981 Alarmschijf bij Veronica op Hilversum 3:

Muziek in 1981
1981